Шанхайская кухня — разновидность китайской кухни, распространённая в Шанхае.

Основы кухни 
Исконно шанхайской кухни не существует. Почти все кулинарные традиции были заимствованы из соседних провинций Цзянсу и Чжэцзян. Но именно в Шанхае эти традиции соединились и образовали шанхайскую кухню, основу которой составляет употребление алкоголя, масла, специй и морепродуктов (рыба, крабы, угри), приготовленных на пару или в сыром виде. Также широко популярно солёное мясо, консервированные овощи и сладкие блюда, среди которых особой популярностью пользуются те, в составе которых есть соевый соус. В Шанхае популярен «красный способ приготовления пищи», заключающейся в том, что в блюдо добавляют много специй, благодаря чему оно приобретает бурый цвет. Шанхайские кулинары предпочитают использовать в готовке свинину, а не любое другое мясо . Свинину часто добавляют в пельмени.

Деликатесы 
 Красная свинина со специями.
 Баоцзы — мягкие булочки из рисовой муки с начинкой. Баоцзы готовят на пару в корзинах из бамбука. Часто это делается прямо на улице. Начинка баоцзы бывает мясной, овощной и сладкой соевой пастой.
 Вонючий тофу — разновидность тофу, отличающееся сильным запахом. Готовят на улице.
 Китайский мохнаторукий краб — известнейший деликатес местной кухни, часто употребляющейся с вином.
 Разновидность китайского хлеба. Длинные и прожаренные куски теста. Этот хлеб местные жители едят на завтрак вместе с рисовой кашей или соевым молоком.
 Фунчоза делается из рисовой или бобовой муки. Лапшу подают в супе или отдельно (с грибами или мясом).
 «столетние яйца» употребляют как закуску к основному блюду.
 Суп хуньтунь с лапшой.
 Китайские новогодние кексы из клейкого риса с капустой или свининой. Кушанье под новый год этих кексов шанхайцы считают хорошей приметой.

Ссылки 
 Top 10 most famous Shanghai snacks

Китайская кухня